Necker peut faire référence à :

Patronymes

Famille Necker 
 Louis Necker (1730-1804), mathématicien genevois.
 Jacques Necker (1732-1804), son frère, financier et homme politique genevois, directeur général des Finances puis Ministre d'État de Louis 
 Suzanne Necker, née Curchod (1739-1794), salonnière, épouse du précédent
 Germaine de Staël (1766-1817), romancière et essayiste, fille de Jacques et Suzanne
 Louis Albert Necker (1786-1861) géologue genevois et petit-fils de Louis Necker.

Autres 
 Noël Martin Joseph de Necker, médecin et botaniste belge, né en 1729 et mort en 1793.
 Albertine Necker de Saussure, pédagogue, écrivain et traducteur suisse (1766 - 1841)
 Hans-Horst von Necker (1903-1979) est un  allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Personnage de fiction 
 ,

Toponymes 
 L’hôpital Necker désigne la partie « adultes », créée en 1778 par Suzanne Necker, de l’hôpital Necker-Enfants malades de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris situé dans le  de Paris ; même s'il est souvent utilisé pour désigner l'ensemble du complexe hospitalier tel qu'il existe depuis 1920.
 Par extension, il a donné son nom au quartier administratif dont il relève.
 La rue Necker du  de Paris a été ouverte à l’occasion de la création du marché Sainte-Catherine, sous le ministère de Jacques Necker.
  : 
 Necker Island, une petite île de l’archipel d'Hawaï, nommée d’après Jacques Necker.
 Necker Island, une petite île privée des îles Vierges britanniques aux Antilles, nommée d’après Johannes de Neckere, marin hollandais
 le Necker, une rivière de Suisse affluent de la Thur
 la Villa Necker, résidence néoclassique historique de Trieste (Italie)

Divers 
 Cube de Necker

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand